Belaja ( für „Die Weiße/Die Helle“) ist der Name zahlreicher Flüsse in Russland, darunter:
 Belaja (Amur), linker Nebenfluss des Amur
 Belaja (Anadyr), linker Nebenfluss des Anadyr
 Belaja (Angara) (auch Bolschaja Belaja), linker Nebenfluss der Angara
 Belaja (Imandra), Zufluss des Imandra-Sees in der Oblast Murmansk
 Belaja, linker Nebenfluss der Kama
 Belaja (Kem), linker Nebenfluss des Kem
 Belaja (Kuban), linker Nebenfluss des Kuban
 Belaja (Penschina), linker Nebenfluss der Penschina
 Belaja (Seja), linker Nebenfluss der Seja
 Belaja (Tscharysch), linker Nebenfluss des Tscharysch
 Belaja (Wjatka), rechter Nebenfluss der Wjatka
 Belaja, rechter Nebenfluss des Aldan, siehe Chanda

Belaja ist ferner der Name folgender Dörfer in Russland:
 Belaja (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Belaja (Kaluga, Kaluga), in der Oblast Kaluga, Stadtkreis Kaluga
 Belaja (Kaluga, Kuibyschewski), in der Oblast Kaluga, Kuibyschewski rajon
 Belaja (Kaluga, Peremyschlski), in der Oblast Kaluga, Peremyschlski rajon
 Belaja (Kirow, Faljonski), in der Oblast Kirow, Faljonski rajon
 Belaja (Kirow, Podossinowski), in der Oblast Kirow, Podossinowski rajon
 Belaja (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Belaja (Kursk), Rajonverwaltungssitz in der Oblast Kursk
 Belaja (Leningrad, Boksitogorski), in der Oblast Leningrad, Rajon Boksitogorski rajon
 Belaja (Leningrad, Kirischski), in der Oblast Leningrad, Rajon Kirischski rajon
 Belaja (Moskau), in der Oblast Moskau
 Belaja (Nischni Nowgorod, Dalnekonstantinowski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Dalnekonstantinowski rajon
 Belaja (Nischni Nowgorod, Tschkalowski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Tschkalowski rajon
 Belaja (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Belaja (Pskow), in der Oblast Pskow
 Belaja (Twer), in der Oblast Twer
 Belaja (Wologda), in der Oblast Wologda

Belaja ist zudem ein Familienname:
 Anna Sergejewna Belaja (* 1987), russische Skilangläuferin